Kosov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Kosov, Gemeinde im Okres Šumperk
 Kosov, Ortsteil von Bor u Tachova, Okres Tachov
 Kosov, Ortsteil von Jihlava, Okres Jihlava
 Kosov, Ortsteil von Kamenný Újezd, Okres České Budějovice

Siehe auch:
 Košov, Ortsteil von Lomnice nad Popelkou, Okres Semily
 Horní Kosov, Ortsteil von Jihlava, Okres Jihlava
 Kosow
 Kossow
 Kossoff